Oratorio dei Bianchi può riferirsi a diversi edifici religiosi:
L'oratorio dei Bianchi di Fosdinovo
L'oratorio dei Bianchi di Palermo
Oratorio dei Bianchi a Pietra Ligure
L'oratorio dei Bianchi di Rapallo